Valea Albă se poate referi la:

Valea Albă, Alba
Valea Albă, Neamț

Vezi și 
 Râul Valea Albă (dezambiguizare)